Паджетт — фамилия. Известные носители:
 Паджетт, Уильям
 Паджетт, Эндрю